AHJ est un sigle, qui peut signifier :
  ;
 le code AITA de l’aéroport d’Hongyuan.